Хомич — українське прізвище, походить від імені Хома.

Відомі носії:
 Хомич Альона Андріївна (народилась 26 лютого 1981) — російська хокеїстка, захисник.
 Хомич Анатолій Захарович (1928 — 2004) — український радянський партійний діяч, залізничник, заступник голови Ради Міністрів Української РСР.
 Хомич Валерій Феодосійович ( 7 травня 1958) — кандидат педагогічних наук, перший проректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі.
 Хомич Дмитро Михайлович (* 1941) — голова Дніпропетровської обласної ради профспілок, 1-й секретар Криворізького міськкому КПУ. Народний депутат України 1-го скликання.
 Хомич Килина Атанасіївна (1913—1943) — українська радянська діячка, селянка. Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Хомич Микола Васильович (* 1959) — юрисконсульт, завідувач секретаріату комітету Верховної Ради України. Народний депутат України 2-го скликання.
 Хомич Микола Харитонович ( 12 липня 1959) — український письменник, дитячий лікар-реаніматолог, меценат і мандрівник. Член Національної спілки письменників України (2016).
 Хомич Олексій Петрович (1920—1980) — радянський футбольний воротар. Заслужений майстер спорту СРСР.
 Хомич Ольга Степанівна (?-?) — новатор сільськогосподарського виробництва, завідувачка свиноферми. Депутат Верховної Ради УРСР 4-го скликання.
 Хомич Петро Микитович — директор Маневицького краєзнавчого музею (Волинська область), заслужений працівник культури України.
 Хомич Сергій Олександрович (1964—1983) — радянський військовик, учасник афганської війни.
 Хомич Юрій Іванович — лейтенант Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Див. також 
 Хомичі

Примітки 

Українські прізвища